Die Liga 1930 war die vierte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 23. März und endete am 30. November 1930.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1930 auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1930
Fußballsaison 1930